Zeman ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Zeman (* 1961), deutscher Maler
 Barbara Zeman (* 1981), österreichische Autorin
 Bohumír Zeman (* 1957), tschechoslowakischer Skirennläufer
 Bořivoj Zeman (1912–1991), tschechoslowakischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Herbert Zeman (* 1940), österreichischer Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Jacklyn Zeman (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Jaromír Zeman (1886–19??), böhmischer Tennisspieler

 Johann Zeman (1844–1900), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer

 Karel Zeman (1910–1989), tschechischer Filmregisseur
 Klaus Zeman (* 1955), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Ludmila Zeman (* 1947), kanadisch-tschechische Kinderbuchautorin, Illustratorin und Trickfilmproduzentin
 Martin Zeman (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Miloš Zeman (* 1944), tschechischer Politiker, Ministerpräsident und Staatspräsident
 Svatopluk Zeman (* 1942), slowakischer Chemiker und Hochschullehrer
 Titus Zeman (1915–1969), slowakischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Märtyrer
 Wanda Zeman (1952–2012), polnische Filmeditorin
 Walter Zeman (1927–1991), österreichischer Fußballspieler
 Zdeněk Zeman (* 1947), italienischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Zemann
 Zeeman
 Seman (Begriffsklärung)